Portal kan syfta på:

 Portal – en arkitektoniskt gestaltad ingång till en byggnad
 Webbportal –  en startpunkt till Internetresurser där man samlar flera ingångar ut till Internet på en och samma webbplats
 Portal (litteratur) – ett begrepp inom science fiction och fantasy om en teknologisk eller magisk öppning mellan två avlägsna platser 
 Portal (spel) – ett Source-baserat spin-off-datorspel till Half-Life
 Portal 2 – ett datorspel (pusselspel), som utvecklats av Valve Corporation
 Portal (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Portal hypertension – ett tillstånd av förhöjt tryck i port­ådern, se portahypertension

Geografi

Antarktis 

 Portal (bergspass),

USA 

 Portal, Georgia – en ort i Bulloch County, 
 Portal, North Dakota – en ort i Burke County,

Se även 
 Portalen – flera betydelser
 Wikipedia:Portaler
 Portalet – ett materials porositet, se granulärt material

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar